General Vicente Guerrero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Vicente Guerrero, Vicente Guerrero, ort, Durango, 
 General Vicente Guerrero, Oaxaca, ort, Santiago Tilantongo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar